Weitzmann puede referirse a las siguientes personas:
 Claudio Bunster Weitzman (n.Claudio Teitelboim Weitzman, 1948), físico teórico chileno de origen judío.
 Kurt Weitzmann.
 Irene Weitzman (n.1936), microbióloga, micóloga y botánica estadounidense.
 Marc Weitzmann (n.1959), escritor y periodista francés.
 Matt Weitzman.
 Stanley H. Weitzman (n.1927) , ictiólogo estadounidense.

en:Weitzman
he:ויצמן
sv:Weitzmann